Anedjib, ook bekend als Hor-Anedjib, Hor-Adjib en Enezib, was een Egyptische koning van de 1e dynastie.

Chronologie 
Volgens Jürgen von Beckerath regeerde Anedjib 6 jaar: van 2892 tot 2886 v. Chr. Volgens Malek zou dat zijn tussen 2832-2826 v.Chr. en volgens Hornung, Krauss en Warburton tussen 2771 en 2764 v. Chr.

Manetho identificeert de koning als Miebidos. De koning zou 26 jaar hebben geregeerd.

Volgens anderen regeerde hij 10 tot 12 jaar en is bekend dat hij zijn Heb-sed-festival heeft gevierd.

Familie 
Anedjib was de zoon van koning Den en een nog niet vastgestelde moeder. Zijn echtgenote was Batires of Betrest. Het is aannemelijk dat hij met haar kinderen had, wie dat waren is niet meer bekend. Men neemt aan dat Semerchet zijn zoon was.

Volgens de Palermosteen geldt Batires als moeder van Semerchet. Voor het bestaan van verwantschap bestaat echter geen archeologisch bewijs. Men denkt eerder dat Semerchet een usurpator was.

Regering 
Volgens archeologische vondsten introduceerde koning Anedjib een nieuwe koninklijke titel, de Neboei-titel. Men denkt dat het een aanvulling was op de Nesoet-bit-naam. De titel werd geschreven met twee dezelfde tekens: een valk op een lage standaard. Het zou betekenen: "De twee heren" en refereert aan de patronen van Egypte Horus en Seth. Er wordt gedacht dat Anedjib zich legitimeerde met de rol van koning met het gebruik van deze titel.

Afdrukken van zegels vermelden de bouw van een koninklijk fort "Hor Neboe-chet" (Horus, het goud van de heilige gemeenschap) en een koninklijke residentie "Hor Seba-chet" (Horus, de ster van heilige gemeenschap). Inscripties op stenen werktuigen laten zien dat tijdens de regering van Anedjib een ongebruikelijke hoog aantal cultusbeelden werden vervaardigd voor de koning. Ten minste zes objecten laten de afbeelding zien van standbeelden die de koning representeren met zijn titels.

Inscripties op stenen werktuigen memoreren aan een eerste en tweede Hebsed-feest. Een feest dat werd gevierd nadat de koning 30 jaar had geregeerd, en daarna om het derde of vierde jaar. Recentelijk wordt gesuggereerd dat de afbeeldingen slaan op de regering van koning Den. Hij zou simpelweg de naam van koning Den hebben gewist en zijn eigen Horusnaam laten graveren. Nicolas Grimal en Wolfgang Helck nemen aan dat Anedjib vrij oud was toen hij zijn vader koning Den opvolgde. Wolfgang Helck wijst op iets ongebruikelijks: de afbeeldingen van de Hebsed van Anedjib laten de notatie Qesen ("Calamiteit") zien op de treden van het Hebsed pavilioen. Waarschijnlijk was het einde van de regering van Anedjib chaotisch.

Verscheidene potten zijn gevonden die eerst de naam van Anedjib droegen maar later waren uitgewist door Semerchet.

Het graf van Anedjib was niet groot in vergelijking met dat van de andere farao's van deze dynastie. Het was volledig van hout gemaakt en wordt beschouwd als de slechtst gebouwde graftombe van de 1e dynastie van Egypte. Er zijn op verschillende plaatsen wel zegelafdrukken gevonden.

Bewijzen / documenten 
Onder andere:
 Graftombe in Umm el-Qaab: Tombe X
 Zegelafdrukken gevonden in graftombe 3038 in Saqqara;
 Zegelafdrukken gevonden in een graf in Abu Roash;
 Zegelafdrukken gevonden in een graf in Helwan.

Koningsnaam 
Zoals toen het gebruik was bij alle koningen van de predynastieke periode, heeft deze koning een Horusnaam: Anedj-ib, dit betekent "Veilig is zijn hart". De koning draagt ook een Nebtynaam: Mer-ep-bia. In het Nieuwe Rijk werd de koning gememoreerd op koningslijsten met verschillende namen afgeleid van zijn nebti-naam en geschreven in een Nesoet-bit-naam:
 Merbapen op de koningslijst van Sakkara en koningslijst van Turijn
 Merbapen op de koningslijst van Abydos

Galerij

Externe bronnen 
  Francesco Raffaele - Corpus of Ist Dynasty Ivory and wooden labels

Farao van de 1e Dynastie
Persoon in de 30e eeuw v.Chr.
Persoon in de 29e eeuw v.Chr.